Greyhound (Ashford), een Brits historisch motorfietsmerk
Greyhound (band), een reggae band uit het Verenigd Koninkrijk
Greyhound (Buffalo), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Greyhound (bus), een busservice in de Verenigde Staten
Greyhound (film), een Amerikaanse oorlogsfilm uit 2020
Greyhound (hond), een hondenras
Greyhound (Six Flags New England), een voormalige houten achtbaan
Greyhound (Swedish House Mafia), een single uit 2012
M8 Greyhound, een pantserwagen